Noors handbalteam (vrouwen)
 Noors handbalteam (mannen)